Sidi Amar  – comune dell'Algeria nella provincia di Annaba
Sidi Amar  – comune dell'Algeria nella provincia di Saida
Sidi Amar  – comune dell'Algeria nella provincia di Tipasa
Sidi Amar  – comune del Marocco